Ez a lista Oklahoma állam megyéit sorolja fel.

A lista

Források 
 

Oklahoma megyéi
Közigazgatási listák